Resultats del Gran Premi de Portugal de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit d'Estoril el 24 de setembre del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 15. 468

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 18. 986 (a la volta 49)

 Primer i únic podi per Onyx

 Última cursa per Enzo Coloni Racing Car Systems

Referències 
 

Portugal
1989